L'indostano o lingua indostana (हिन्दुस्तानी, ہندوستانی Hindustānī, IPA: ), conosciuta anche come hindi-urdu è un termine per coprire diversi dialetti correlati in Pakistan e nell'India del Nord, specialmente nella forma vernacolare delle due lingue nazionali, hindi e l'urdu standard, conosciute come khaṛī bolī, ma anche diversi dialetti non standard delle lingue hindi.

In altre parole, l'urdu e l'hindi standard sono registri standardizzati dell'hindustānī/khaṛī bolī.
Sono quasi identici in grammatica e condividono un vocabolario comune.

Prima della suddivisione dell'India britannica, i termini hindustani e urdu erano sinonimi.

Sistema di scrittura 

Scrittura arabo-persiana usata per scrivere l'indostano (urdu):

Scrittura devanagari usata per scrivere l'indostano (hindi):

Voci correlate 
 Lingua hindi
 Lingua urdu

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Lingue indoarie
Lingue dell'India
Lingue del Pakistan